Popelnice má více významů: 
 popelnice, kontejner na odpad, zejména domovní
 pohřební urna na popel zemřelých
 Popelnice (Tanvald), osada části Šumburk nad Desnou města Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou, podél Popelnické ulice
 Popelnice (přítok Lužnice), potok v Novohradských horách